W Polsce
 Kosakowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Kosakowo 
 Kosakowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Kosakowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo
 Kosakowo – gromada w powiecie kętrzyńskim
 Kosakowo – gromada w powiecie puckim
 Kosakowo – gmina wiejska
 Kosakowo – spółdzielnia mleczarska

 Zobacz też
 Port lotniczy Gdynia-Kosakowo